Stahr ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Stahr (1805–1876), deutscher Schriftsteller und Literaturhistoriker
 Alexander Stahr (* 1959), deutscher Geograph und Publizist
 Alexander von Stahr (1813–1882), preußischer Generalmajor
 Alfred Stahr (1911–1981), deutscher Fußballspieler
 August von Stahr (1807–1878), preußischer Generalleutnant
 Christine Stahr (* 1978) deutsche Schriftstellerin
 Elvis Jacob Stahr junior (1916–1998), US-amerikanischer Minister und College-Präsident
 Franz Stahr (1842–1904), deutscher Sanitätsoffizier
 Frederick Charles Stahr (1876–1946), US-amerikanischer Maler
 Gerhard Stahr (1931–2004), deutscher Generalmajor der NVA
 Julius Stahr (* 1834), deutscher Richter im Landkreis Groß Wartenberg, MdHdA
 Karl-Heinz Stahr (* 1950), deutscher Ringer
 Karl Stahr (* 1945), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer für Bodenkunde
 Max Stahr (* 1991), deutscher Radrennfahrer
 Nina Stahr (* 1982), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Otto Stahr (1846–1897), deutscher Architekt und Baumeister
 Thomas Stahr (* 1960), deutscher Bassist
 Walter Stahr (1882–1948), deutscher Generalmajor der Luftwaffe

Siehe auch:
 Star